Это — список самых ярких звёзд в созвездии Тукан. Звёзды отсортированы в ходе убывания видимого блеска.

Ссылки 
 
 
 

Тукан (созвездие)
Тукан